Vezzesi – abitanti di Vezza d'Alba
Vezzesi – abitanti di Vezza d'Oglio
Vezzesi – abitanti di Vezzi Portio